Estaing kan syfta på:
 Estaing, Aveyron
 Estaing, Hautes-Pyrénées